Фи́лино — топоним в России:

Владимирская область 
 Филино — посёлок в Ковровском районе.
 Филино — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Филино — деревня в Белозерском районе.
 Филино — деревня в Вологодском районе, Кубенское сельское поселение.
 Филино — деревня в Вологодском районе, Старосельское сельское поселение, Кипеловский сельсовет.
 Филино — деревня в Вологодском районе, Старосельское сельское поселение, Пудегский сельсовет.
 Филино — деревня в Грязовецком районе, Ростиловское муниципальное образование.
 Филино — деревня в Грязовецком районе, Сидоровское муниципальное образование.
 Филино — деревня в Кадуйском районе.
 Филино — деревня в Кирилловском районе.
 Филино — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область 
 Филино — деревня в Лухском районе.
 Филино — деревня в Шуйском районе.

Калининградская область 
 Филино — посёлок в Зеленоградском районе.

Калужская область 
 Филино — деревня в Барятинском районе.
 Филино — деревня в Мосальском районе.

Костромская область 
 Филино — деревня в Антроповском районе.
 Филино — деревня в Межевском районе.
 Филино — деревня в Октябрьском районе.
 Филино — деревня в Чухломском районе.
 Филино — деревня в Шарьинском районе.

Москва 
 Филино — деревня, с 2012 года входящая в состав Москвы (Троицкий административный округ), ранее входила в Подольский район Московской области.
 Филино — бывшая деревня, с 1984 года входящая в состав Москвы (Северный административный округ, Молжаниновский район).

Московская область 
 Филино — деревня в Серебряно-Прудском районе.
 Филино — деревня в Химкинском районе.

Нижегородская область 
 Филино — деревня в Городецком районе.
 Филино — деревня в городском округе Чкаловск.

Новгородская область 
 Филино — деревня в Холмском районе.

Новосибирская область 
 Филино — посёлок в Каргатском районе.

Пермский край 
 Филино — деревня в Карагайском районе.

Приморский край 
 Филино — посёлок в Дальнереченском районе.

Псковская область 
 Филино — деревня в Лющикской волости Бежаницкого района.

Рязанская область 
 Филино — деревня в Клепиковском районе.

Свердловская область 
 Филино - деревня в Тугулымском районе.

Смоленская область 
 Филино — деревня в Дорогобужском районе.

Тверская область 
 Филино — деревня в Бельском районе.
 Филино — деревня в Кесовогорском районе.
 Филино — деревня в Старицком районе.

Тульская область 
 Филино — деревня в Дубенском районе.

Ярославская область 
 Филино — деревня в Даниловском районе (Ермаковская с/а).
 Филино — деревня в Даниловском районе (Семивраговская с/а).
 Филино — деревня в Даниловском районе (Трофимовская с/а).
 Филино — деревня в Ярославском районе.
 Филино — железнодорожная станция в Ярославле.
 Филино — посёлок в Ярославле.

См. также 
 Филино-Погарь — деревня в Антроповском районе Костромской области